Александр Пелчинский (; () — польский математик. Основные труды посвящены функциональному анализу.

Карьера 
Окончил Варшавский университет в 1955 году.

В 1958 году защитил докторскую диссертацию под руководством Станислава Мазура.

В 1983 году выступил с пленарным докладом на Международном конгрессе математиков.

Член-корреспондент Польской Академии наук с 1976 года, действительный член Польской Академии наук с 1989 года.

Иностранный член Академии наук ГДР с 1986 года.

Дочь — Катажина Пелчиньская-Наленч.

Награды 
 Медаль Стефана Банаха (1996)
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши.

Публикации 
 Пелчинский А. Линейные продолжения, линейные усреднения и их применения. Москва: Изд-во «Мир», 1970. 144 с.
 Польские математические олимпиады / С. Страшевич, Е. Бровкин; предисл. А. Пелчинского, А. Шинцеля; пер. с пол. А. Данилова; под ред. В. М. Алексеева. — Москва : Мир, 1978. — 339 с. : ил. — (Задачи и олимпиады).

Память 
 В 2014 году проведена мемориальная конференция.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Математическая генеалогия 
 Некролог 
  Некролог 

Математики Польши
Члены Академии наук ГДР
Награждённые медалью Вацлава Серпинского
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)